Baron Guillaume Marie du Pac de Bellegarde, amiral français, né le  au château de Bellegarde, Bellegarde, décédé le  à Paris.

Biographie 
Il est reçu au collège de la Flèche le  puis à l'École Royale Militaire de Paris le , entrée au jour de ses seize ans le  jusqu'au , admis aspirant-garde de la marine à Toulon le  puis garde de la marine le , il embarque le 29 octobre à bord du vaisseau la Chimère où il fait sa première campagne et est nommé garde du pavillon le , il débarque le 13 juillet. 

Il repart à bord de l'Hector le 14 août, jusqu'au , puis à bord du Vaillant le  où, dès le lendemain, il passe enseigne de vaisseau. Il se trouve à la prise de la Grenade le , au combat au large de l'île le 6, au siège de Savannah le , retour en France en décembre. 

En février 1780, il embarque à bord du Conquérant qui participe à la Bataille de la baie de Chesapeake, et dans les escadres Ternay, Des Touches, De Grasse. Blessé en mars 1781, il est nommé lieutenant de fusiliers le , il rentre en août, reprend du service en avril 1783 à bord de la Badine puis, le mois suivant, à bord de la Précieuse où il est rejoint par son jeune frère le chevalier du Pac de Bellegarde. 

Pensionné du roi, pour ses services, en 1785, il est nommé lieutenant de vaisseau de  classe le . Il émigre en 1791, fait la campagne des Princes en 1792, rejoint le régiment de marine commandé par le comte d'Hector en 1794, d'abord avec le grade de lieutenant puis avec celui de capitaine, par promotion du , et fait la bataille de Quiberon de 1795. 

Il entre ensuite à l'État Major de l'École Militaire de Penn fondée pour l'éducation de la jeune noblesse émigrée, où il enseigne depuis le  jusqu'au . Marié peu après, il est amnistié le 24 ventôse an XI (), et reprend de l'activité comme proviseur du lycée de Rodez de 1810 à 1813. 

Promu capitaine de vaisseau le , il est mis à la retraite le  avec une pension de 1 952 francs, il a alors soixante ans. Nommé contre-amiral des armées navales du roi en novembre 1821, commandeur de l'ordre de Saint-Louis le , il se remarie dans ses vieux jours et décède dans son appartement parisien, le , âgé de 73 ans, sans postérité. 

Ses obsèques sont célébrées le lendemain en l'église de la Madeleine, il est inhumé au cimetière du Mont-Valérien (Suresnes).

Notes et références 

Naissance en juillet 1757
Décès en octobre 1830
Amiral français du XIXe siècle
Personnalité française de la guerre d'indépendance des États-Unis
Commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Décès à 73 ans
Personnalité inhumée au cimetière du Mont-Valérien